Mikaela Pauline Shiffrin () este o schioară americană ce participă la Cupa Mondială de Schi Alpin și este specializată în probele tehnice de slalom și slalom uriaș. Este câștigătoare de cinci ori a Marelui Glob de Cristal în Cupa Mondială și a șapte medalii de aur la Campionatele Mondiale. Shiffrin este cea mai tânără campioană olimpică la proba de slalom în istoria schiului alpin, câștigând medalia de aur la 18 ani și 345 de zile. Shiffrin deține recordul de victorii în Cupa Mondială de schi alpin, cu 87 de etape câștigate, după succesul din slalomul de la Åre.

Rezultate Cupa Mondială

Globuri de Cristal
 14 Globuri - (5 general; 7 slalom; 1 slalom uriaș; 1 super-G)

Clasări pe sezoane

Victorii
 87 victorii 
 136 podiumuri

Referințe

Legături externe 
 

Schiori americani
Schi alpin
Sportivi americani în viață
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022
Sportivi din statul Colorado
Sportive americane
Sportive din secolul al XXI-lea